Henry Pelham-Clinton kan syfta på flera personer:

* Henry Pelham-Clinton, 2:e hertig av Newcastle (1720–1794)
 Henry Pelham-Clinton, 4:e hertig av Newcastle (1785–1851)
 Henry Pelham-Clinton, 5:e hertig av Newcastle (1811–1864)
 Henry Pelham-Clinton, 6:e hertig av Newcastle (1834–1879)
 Henry Pelham-Clinton, 7:e hertig av Newcastle (1864–1928)

Se även 

 Henry Clinton
 Henry Pelham